Nar — торговая марка компании ООО «Azerfon» — оператора сотовой связи стандарта GSM, UMTS и LTE, действующего на территории Азербайджана.

О компании 

Оператор сотовой связи Azerfon начал свою деятельность под брендом Nar Mobile 21 марта 2007 года став третьим мобильным оператором в Азербайджане. 

На 2021 год компания охватывает 23 % рынка связи Азербайджана. Количество активных абонентов в 2021 году составило 2,2 млн чел.

На 2021 год сотовая сеть компании охватывает 99 % территории страны. Количество базовых станций составляет 8 000. В компании внедрена сеть стандарта 4G, которая охватывает 94 % территории страны. 1,4 млн абонентов компании используют сеть 4G.

На 2022 год в Баку и регионах действует 40 отделений компании.

Nar первым на мобильном рынке Азербайджана внедрил манатную систему тарификации, тогда как операторы Azercell и Bakcell вплоть до 2011 года применяли для тарификации условные единицы («контуры»). В 2009 году компания заключила кобрендинговое соглашение с оператором Vodafone, и стала предоставлять постпейд тарифы под брендом Azerfon-Vodafone с новым префиксом 077. Партнерство заверщилось в 2012 году. Все абоненты с префиксом 077 переведены на постоплатные тарифы Nar. В 2011 году в сеть Azerfon были переведены абоненты CDMA-оператора Сatel (бренд Fonex), прекратившего своё существование. 

На момент внедрения сеть 2G Nar охватывала около 80% территории страны, более 2,4 миллионов абонентов или 22% рынка Азербайджана. 

В 2013 году Nar Mobile представил совместно с AZAL (Азербайджанские авиалинии) проект NarAir, предоставляя  мобильную связь на борту самолетов. 

В 2015 году Nar стал официальным партнером I Европейских Игр в Баку .

В апреле 2015 года компания провела полный ребрендинг и сменила логотип. Бренд переименован в Nar вместо прежнего Nar Mobile.

В 2016 году оператор поглотил интернет и ТВ провайдера Citynet, создав бренд Nar Citynet.

В 2018 году компания обновила бренд и сменила слоган «Потому что достоин большего!» ().

Типы абонентов 

Nar предлагает своим клиентам тарифы типов предоплаты, постопплаты (фактурные), дата-планы, домашний интернет, IPTV, M2M. Оператор предлагает абонентам номера с префиксами 070 и 077. С 2013 года в сеть оператора можно перенести свой номер с префиксом 050, 051, 055, воспользовавшись услугой MNP.

Предоплатные тарифы 

Предоплатные тарифы оператора: Full, Уникальный, Супер 0, Безлимитный, Yerlim, Говорит Баку, Cavan Nar. Оплата совершается предварительно при помощи скретч-карт, платежных терминалов, банкоматов, электронных ваучеров, онлайн-оплаты и банковских переводов.

Постоплатные тарифы 

Постоплатные или фактурные тарифы в линейке Business с гибкими тарифными условиями. Счёт оплачивается после использования услуг. Многие корпоративные пользователи являются абонентами постоплатных тарифов. Оплата совершается при помощи скретч-карт, платежных терминалов, банкоматов, электронных ваучеров, онлайн-оплаты и банковских переводов.

Дата тарифы 

Оператор делает сильный акцент на предоставление высокоскоростного интернета. 3G-сеть поддерживает DС-HSDPA со скоростью до 42 Мбит/с. В 2014 году введена в эксплуатацию 4G сеть Cat3, а в 2015 Cat4. На 2016 введена Cat6 до 300 Мбит/с LTE Advanced. LTE сеть Nar самая большая в Азербайджане - на ноябрь 2015 года 412 базовых станций. Весной 2015 года услугами LTE начали пользоваться корпоративные абоненты и оргкомитет и атлеты I Европейских Игр Баку 2015. В октябре началось предоставление услуги всей абонентской базе при.

В линейке оператора существуют тарифы нацеленные исключительно на услуги интернета — Nar 3G+ DATA и 3G+ DATA Postpaid. Для абонентов обычных комбинированных тарифов существуют также условно-безлимитные интернет пакеты. 

Интернет для дома предоставляется под брендом Nar Wi-fi.

Руководство

См. также 
 Телекоммуникации в Азербайджане

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Мобильное приложение Nar+ 

Операторы сотовой связи Азербайджана